Pate (von lateinisch pater spiritualis, patrinus „Vater im Geist, Gevatter“) steht für:

 Pate, Ehrenamt in christlichen Kirchen
 Inhaber einer rechtlichen Patenschaft

Werktitel:
 Der Pate, Roman von Mario Puzo
 Der Pate (Film), US-amerikanischer Film von Francis Ford Coppola (1972)
 Der Pate – Teil II (1974)
 Der Pate III (1990)
 Der Pate: Die Saga, vierteiliger Fernsehfilm von Francis Ford Coppola (1977)
 Der Pate (Computerspiel) (2006)
 Der Pate 2 (Computerspiel) (2009)

Geografie:
 Pate (Insel), Kenia
 Pate (Ort), Ort auf der Insel Pate, Kenia

Pate oder Paté ist der Familienname folgender Personen:
 Amedée Paté (1846–1914), französisch-deutscher Politiker
 Danny Pate (* 1979), US-amerikanischer Radrennfahrer
 David Pate (* 1962), US-amerikanischer Tennisspieler
 Elisabeth Paté-Cornell (* 1948), US-amerikanische Ingenieurin und Risikoforscherin
 Jerry Pate (* 1953), US-amerikanischer Golfer
 Jonas Pate (* 1970), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent, siehe Josh und Jonas Pate
 Josh Pate (* 1970), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent, siehe Josh und Jonas Pate
 Maurice Pate (1894–1965), US-amerikanischer Geschäftsmann und Wohltäter
 Michael Pate (1920–2008), australischer Schauspieler, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Michael David Pate (* 1980), deutscher Regisseur und Filmproduzent
 Randolph M. Pate (1898–1961), US-amerikanischer General
 Stephen Pate (* 1964), australischer Radrennfahrer
 Vernon S. L. Pate (1903–1958), US-amerikanischer Insektenkundler
 Whitley Pate (* 2003), US-amerikanische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Patenstadt
 Pathé (Begriffsklärung)
 Pade (Begriffsklärung)